Die Tabelle Fußball-Weltmeisterschaft/Teilnehmerübersicht verzeichnet alle internationalen Fußballverbände der Männer, die seit der ersten Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1930 an den jeweiligen Endrunden teilgenommen haben, sowie deren Ergebnisse in den einzelnen Turnieren. Darüber hinaus ist dargestellt, an welchen Qualifikationen zu Endrunden diese Verbände sich beteiligt haben. Zusätzlich in dieser Liste aufgelistet ist Indien, das im Jahre 1950 zwar qualifiziert war, jedoch auf seine Teilnahme verzichtete.

Derzeit sind in der Liste 81 Landesverbände verzeichnet, von denen 80 an einer WM-Endrunde teilnahmen.

Teilnehmerübersicht 

Die Sortierreihenfolge entspricht dem Gesamtabschneiden bei allen WM-Endrunden analog der Wertung eines Medaillenspiegels. Als weitere Kriterien werden bei Gleichstand erstens die Anzahl der Endrundenteilnahmen und zweitens die Anzahl der Qualifikationsbeteiligungen hinzugezogen.

Fußnoten

Legende 

 1930 gab es kein Spiel um Platz 3. Aufgrund der Spielergebnisse stuft die FIFA die USA als WM-Dritten und Jugoslawien als WM-Vierten ein.
 1950 spielten die vier Gruppensieger der Vorrunde in einer Finalgruppe die ersten vier Plätze aus

Siehe auch 
 Fußball-Weltmeisterschaft der Männer
 Fußball-Weltmeisterschaft der Männer – Ewige Tabelle
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen – Teilnehmerübersicht
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen – Ewige Tabelle

Weblinks 
 Offizielle FIFA-Website zu den Weltmeisterschaften

Teilnehmerubersicht
Liste (Fußball)
Weltmeisterschaft Teilnehmer